Dècim Juni Brut (en llatí Decimus Junius Brutus) va ser un magistrat romà. Formava part de la gens Júnia i de la branca familiar dels Brut, que tenien origen plebeu.

Va ser un dels Triumviri coloniae deducendae un dels magistrats extraordinaris de l'antiga Roma nomenats per dirigir la creació de la colònia de Sipontum l'any 194 aC.

Referències 

Triumvirs
Gens Júnia